— японский футболист. Участник летних Азиатских игр 1998 года.

Карьера 
На протяжении своей футбольной карьеры выступал за клубы «Симидзу С-Палс», «Ванфоре Кофу», «Мито Холлихок», «Фудзиэда МИФК», «Имабари» и «Ванрауре Хатинохе».

Национальная сборная 
С 1998 по 2002 год сыграл за национальную сборную Японии 10 матчей.

Статистика за сборную

Достижения

Командные 
 Кубок Императора; 2001

Ссылки 
 Japan National Football Team Database
 

Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «Симидзу С-Палс»
Игроки ФК «Ванфоре Кофу»
Игроки ФК «Мито Холлихок»
Игроки ФК «Фудзиэда МИФК»
Футболисты Японии